Батманка — пасажирська зупинна залізнична платформа Лиманської дирекції Донецької залізниці.
 Батманка — мала річка в Україні, притока Кривого Торця.